Bobu se poate referi la:
Bobu, Gorj
Bobu, Olt